Il singolare del torneo di tennis Bank of the West Classic 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6–3, 7–6(5).

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (finale)
 Monica Seles (campionessa)
 Zina Garrison (semifinali)
 Barbara Paulus (secondo turno)

 Amy Frazier (secondo turno)
 Judith Wiesner (secondo turno)
 Laura Gildemeister (secondo turno)
 Anne Smith (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 1990